

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Прыжки в высоту, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 19—20.10.1968

Квалификационный турнир 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

39 спортсменов разделены на две группы по 18—21 человек. В финал выходят все выполнившие квалификационный норматив (2,14). Если таковых меньше 12, то 12 лучших.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

Прыжки в высоту на Олимпийских играх